Szakács Ferenc (1933–2021) pszichológus
 Szakács Ferenc (1964) jégkorongozó